Anthroleucosomatidae — семейство двупарноногих многоножек (Diplopoda) из отряда Chordeumatida.

Распространение 
Голарктика, с наибольшим разнообразием в восточном Средиземноморье (Балканский полуостров — 15 родов и 35 видов, и Кавказ — 20 родов и 43 видов).

Систематика 
Около 50 родов и более 100 видов (подотряд Craspedosomatidea Cook, 1895, надсемейство Anthroleucosomatoidea Verhoeff, 1899). Таксономический объём семейства по разным классификациям различается (Hoffman, 1980; Shear, 2000). В 2011 году в старом узком объёме Anthroleucosomatidae включало только 7 родов и 15 видов.
 Acherosoma — Adshardicus — Alavasoma — Anamastigogona — Anamastigona — Anthogona — Anthroleucosoma — Antrodicus — Balkandicus — Belbogosoma — Brachychaeteuma — Bulgardicus — Bulgarosoma — Calochaeteuma — Camptogona — Caucaseuma — Chamaesoma — Coiffaiteuma — Cranogona — Dacosoma — Egonpretneria — Escualdosoma — Guipuzcosoma — Haasia — Hellasdiscus — Heteranthroleucosoma — Hungarosoma — Hypnosoma — Iacksoneuma — Krueperia — Leschius — Likasoma — Macrochaeteuma — Macrochaetosoma — Macrotelosoma — Olotyphlops — Origmatogona — Osmandicus — Paeonisoma — Paraprodicus — Persedicus — Prodicus — Psychrosoma — Ratcheuma — Scutogona — Speudosoma — Stygiosoma — Troglodicus — Typhlopsychrosoma — Vandeleuma — Verhoeffeuma — Xystrosoma
 Дополнения (Antić et al., 2016): Golovatchosoma bacillichaetum gen. et sp. nov., Golovatchosoma trichochaetum sp. nov., Alpinella waltheri gen. et sp. nov., Brachychaetosoma turbanovi gen. et sp. nov., Caucaseuma elephantum sp. nov., C. fanagoriyskaya sp. nov., C. glabroscutum sp. nov., C. kelasuri sp. nov., C. minellii sp. nov., C. variabile sp. nov., Caucasominorus billi gen. et sp. nov., C. polylobatus sp. nov., Georgiosoma bicornutum gen. et sp. nov., Heterocaucaseuma feminaepectorum gen. et sp. nov., H. longicorne sp. nov., Paranotosoma attemsi gen. et sp. nov., P. cordatum sp. nov., P. subrotundatum sp. nov., Dentatosoma denticulatum gen. et sp. nov., D. magnum sp. nov., D. zeraboseli sp. nov., Enghoffiella insolita gen. et sp. nov., Metamastigophorophyllon hamatum sp. nov., M. lamellohirsutum sp. nov., M. torsivum sp. nov., Acanthophorella barjadzei gen. et sp. nov., A. chegemi sp. nov., A. irystoni sp. nov., Cryptacanthophorella manubriata gen. et sp. nov., Flagellophorella hoffmani gen. et sp. nov., Pseudoflagellophorella eskovi gen. et sp. nov., P. mirabilis sp. nov., P. papilioformis sp. nov., Herculina oligosagittae gen. et sp. nov., H. polysagittae sp. nov., Vegrandosoma tabacarui gen. et sp. nov.

Примечания

Литература 
 Shelley, R. M. 2003: A revised, annotated, family-level classification of the Diplopoda. — Arthropoda selecta, 11(3): 187—207.

Ссылки 
 Anthroleucosomatidae — Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist. 24 september 2012 (Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red.,  2011).

Двупарноногие
Семейства многоножек